John Osborn peut faire référence à :

 John Osborn (1922–2015), député britannique 1959–1987 ; 
 John Osborn (né en 1945), marin britannique, champion olympique et champion du monde ; 
 John Osborn (né en 1972), ténor américain ; 
 Sir John Osborn, 5e baronnet (1772–1848), député britannique ; 
 John A. Osborn (1939–2000), chimiste britannique ; 
 John E. Osborn (1936–2011), mathématicien américain ; 
 John E. Osborn (né en 1957), avocat américain, cadre de l'industrie de la santé et diplomate ; 
 John Jay Osborn (1917–2014), médecin américain ; 
 John Jay Osborn Jr. (né en 1945), auteur américain ; 
 John Robert Osborn (1899–1941), récipiendaire canadien de la Croix de Victoria pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 John Osborne
 John Osbourne, vrai nom du chanteur Ozzy Osbourne